Tenisový turnaj na okruhu WTA Rogers Cup 2011 se konal ve dnech 8.–14. srpna v kanadském Torontu venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie WTA Premier Tournaments. Odměny činily 2 000 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.
  Caroline Wozniacká (2. kolo)
  Kim Clijstersová (2. kolo, skreč)
  Věra Zvonarevová (3. kolo)
  Viktoria Azarenková (semifinále)
  Maria Šarapovová (3. kolo)
  Li Na (3. kolo)
  Petra Kvitová  (3. kolo)
  Francesca Schiavoneová  (3. kolo)
  Marion Bartoliová (1. kolo)
  Samantha Stosurová (finále)
  Andrea Petkovicová (čtvrtfinále)
  Světlana Kuzněcovová (1. kolo)
  Agnieszka Radwańská (semifinále)
  Anastasija Pavljučenkovová (1. kolo)
  Jelena Jankovićová (1. kolo)
  Dominika Cibulková (1. kolo, skreč)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky do hlavní soutěže obdržely divokou kartu:
  Eugénie Bouchardová
  Stéphanie Duboisová
  Aleksandra Wozniaková

Následující hráčky do hlavní soutěže postoupily z kvalifikace:
  Gréta Arnová
  Iveta Benešová
  Alberta Briantiová
  Simona Halepová
  Polona Hercogová
  Bojana Jovanovská
  Petra Martićová
  María José Martínezová Sánchezová
  Galina Voskobojevová
  Kathrin Wörleová
  Čang Šuaj
  Čeng Ťie

Následující hráčka do hlavní soutěže postoupila jako šťastná poražená kvalifikantka:
  Lourdes Domínguezová Linová

Pavouk

Finálová fáze 

| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= D Hantuchová
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= S Dubois
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= V Azarenka
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= M Šarapova
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= G Voskobojeva
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= V Azarenka
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= V Azarenka
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

4. sekce

Čtyřhra

Nasazení párů 
První čtyři nasazené páry měly volný postup do druhého kola.
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (semifinále)
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (vítězky)
  Viktoria Azarenková /  Maria Kirilenková (finále, odstoupily)
  Sania Mirzaová /  Jelena Vesninová (1. kolo)
  Pcheng Šuaj /  Čeng Ťie (odstoupily)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)
  Čan Jung-žan /  Anastasia Rodionovová ''(1. kolo)

Huberová s Raymondovou vyhrály turnaj ve finále bez boje, protože soupeřky Azarenková s Kirilenkovou odstoupily pro zranění pravé ruky Bělorusky.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 
 Pavouk dvouhry 
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Canada Masters